Nariñenses – abitanti di Nariño (Antioquia)
Nariñenses – abitanti di Nariño (Nariño)